

Architettura
 Cupola di Yusuf – cupola situata sul monte del Tempio nella Città Vecchia di Gerusalemme

Onomastica

 Yūsuf – variante araba e turca del nome proprio di persona italiano maschile Giuseppe

Persone
 Abd al-Wahid I – califfo almohade
 Abū ʿAbd Allāh Muḥammad VIII ibn Yūsuf, noto come Muhammad VIII di Granada – quattordicesimo sultano nasride del Sultanato di Granada
 Abū l-Walīd Ismāʿīl II ibn Yūsuf, noto come Ismaʿil II di Granada – nono sultano nasride del Sultanato di Granada
 Abu Ya'qub Yusuf I, noto come Yūsuf I – secondo califfo almohade del Maghreb e della Spagna islamica
 Abū Yūsuf – teologo e islamista arabo
 Al-Hajjaj ibn Yusuf – generale arabo
 Ali ibn Yusuf – sultano dell'impero degli Almoravidi
 Ahmad ibn Yusuf – matematico, astronomo e medico arabo iracheno
 Ahmad ibn Yusuf – funzionario e poeta arabo
 Alhassan Yusuf – calciatore nigeriano
 Bamidele Yusuf – calciatore nigeriano
 Kara Yusuf – sovrano turkmeno
 Mohamed Abdi Yusuf – politico somalo
 Mohammad Yusuf – politico afghano
 Mus'ab Hasan Yusuf – agente segreto e antislamista palestinese
 Ramzī Aḥmad Yūsuf, noto come Mohammed al-Qahtani – terrorista saudita
 Ramzi Yusuf – terrorista kuwaitiano
 Rose al Yusuf – attrice e giornalista egiziana
 Sami Yusuf – cantautore britannico di origine azera
 Tamim ibn Yusuf – politico berbero
 Ustaz Mohammed Yusuf – terrorista nigeriano
 Yusuf I – settimo sultano della dinastia dei Nasridi
 Yusuf II di Granada – undicesimo sultano nasride del Sultanato di Granada
 Yusuf III di Granada – tredicesimo sultano nasride del Sultanato di Granada
 Yusuf IV di Granada – sedicesimo sultano nasride del Sultanato di Granada
 Zaida Ben-Yusuf – fotografa inglese naturalizzata statunitense